Километро 16 има више значења:

 Километро 16 (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Километро 16 (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Километро 16 (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику